Ов:

 Ов — паровозы русских и советских железных дорог «Основного типа»
 Ов — небольшая река во Франции
 Ов — небольшой город во Франции в департаменте Марна
 ОВ — отравляющее вещество
 ОВ — околоплодные воды
 ОВ — особой важности (гриф секретности)
 ОВ — оптическое волокно в ВОЛС
 ОВ — отопление и вентиляция